Pirelli bezeichnet:
 Pirelli, italienisches Unternehmen

Pirelli ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Pirelli (Unternehmer, 1882) (1882–1971), italienischer Unternehmer
 Alberto Pirelli (Unternehmer, 1954) (* 1954), italienischer Unternehmer
 Ana Camila Pirelli (* 1989), paraguayische Leichtathletin
 Filippo Maria Pirelli (1708–1771), italienischer Kardinal
 Giovanni Battista Pirelli (1848–1932), italienischer Mathematiker
 Leopoldo Pirelli (1925–2007), italienischer Unternehmer
 Piero Pirelli (1881–1956), italienischer Unternehmer
Pseudonym, Künstlername
 Elli Pirelli (1939–2008), deutsche DJ, siehe Ellen Geßner
 Lydia Pirelli (* 1976), deutsche Moderatorin und Pornodarstellerin, siehe Hot-Lydia
 Pixie Pirelli (* 1959), Pseudonym der irischen Schriftstellerin Kate Thompson (Schriftstellerin, 1959)

Siehe auch:
 Pirelli-Hochhaus, Pirelli-Kalender
 Elli Pyrelli (1934–2007), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Aktionskünstlerin